Netflix Animation — американская анимационная студия компании Netflix. Студия в основном занимается производством анимационных сериалов и фильмов.

История 
В 2013 году, когда Netflix стал производить собственный анимационный контент, он был весь создан сторонними компаниями, в основном . Но в ноябре 2018 года компания объявила, что начинает самостоятельно разрабатывать собственные оригинальные анимационные фильмы, в числе которых оказались такие проекты как «Космобой» и «Семья Уиллоби».

В апреле 2022 года Фил Ринда был уволен из студии после серии корпоративных конфликтов и стратегических сдвигов в Netflix, в результате чего несколько проектов были отменены. Несколько человек ушли из студии в Cartoon Network Studios, Nickelodeon Animation Studio и Disney Television Animation, либо ушли на Amazon и Apple TV +.

Фильмография

Анимационные фильмы

Анимационные сериалы

Примечания

Ссылки 
 

Netflix
Мультипликационные студии США
Компании Лос-Анджелеса